Gertelbach ist ein geographischer Name:

 Gertelbach (Bühlertal), Wohnplatz der Gemeinde Bühlertal im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Gertelbach (Wiedenbach), linker Zufluss des Wiedenbachs (zum hier noch Bühlot genannten Sandbach) bei Gertenbach, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; fließt über die Gertelbachfälle